Femmes, soyez soumises à vos maris est un passage controversé de l'épître aux Éphésiens (Eph. 5-22).
Femmes, soyez soumises à vos maris est un essai de Voltaire écrit en 1768.